Nanne ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christian Nanne (1791–1862), hannoverscher Oberamtmann
 Georg Ludwig Otto Nanne (1825–1903), deutscher Jurist und Landwirt
 Lou Nanne (* 1941), kanadisch-amerikanischer Eishockeyspieler, -trainer und -manager

Siehe auch:
 Nane